Le Shanxi (山西 pinyin : shānxī, à l'ouest de la montagne ; anc. graphie française : Chan-Si) est une province du nord-est de la Chine.
  (珊溪镇) est un bourg dans le xian de Wencheng, dans le Zhejiang.
  (善溪乡) est un canton dans le xian de Xupu, dans le Hunan.